Le sigle IFAN peut désigner :

l'Institut français d'Afrique noire (Dakar)
l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui lui a succédé en 1966
l'Institut français des architectes navals
l'International Federation of Standards Users